Орлов, Владимир Викторович (1936—2014) — советский и российский писатель-прозаик и сценарист.
 Орлов, Владимир Викторович (род. 1969) — российский востоковед.